

Geografia
 Borgata Salomone – frazione di Roppolo in Provincia di Biella, Piemonte.
 Isole Salomone – arcipelago dell'Oceania
 Pietra di Salomone - masso erratico del Piemonte

Altro 
 Salomone – nome proprio di persona italiano maschile
 Salomone – personaggio biblico, Re di Israele del XI-X secolo a.C.
 Salomone – generale bizantino
 Salomone (Solomon) – miniserie televisiva